Maurice Berger peut désigner (par ordre chronologique de l'année de naissance) :
 Maurice Berger (1866-1930), chimiste français, inventeur de la lampe Berger  ;
 Maurice Berger (1885-1939), homme politique français (député du Loiret) ;
 Maurice Berger (1901-1945), résistant français ;
 Maurice-Jean Berger (1927-2007), nom de naissance de Maurice Béjart ;
 Maurice Berger (1946-…), pédopsychiatre et psychanalyste français ;
 Maurice Berger (1956-2020), historien de l’art, conservateur et critique d'art américain.